Заха́рьинские Дво́рики — улица в микрорайоне Щербинка района Южного Бутова Юго-Западного административного округа Москвы.

Расположение 
Улица берёт своё начало от улицы Маршала Савицкого и доходит до улицы Брусилова.

Происхождение названия 
Название присвоено 25 декабря 2007 года по деревне Захарьинские Дворики, которая была снесена в 2007—2009 годах.

Описание 
Ранее улица имела название Проектируемый проезд № 6421. В 2008—2009 годах на улице были построены 1-, 3-, 14-, 16- и 17-этажные дома (П-44Т, ГМС-2001, П-46М, И-1158) — 4 жилых здания и школа.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне
 ГБОУ школа № 2109, дошкольное отделение «Золотой ключик» (дом 3, корпус 2)
 Гостиница «Дворики» (дом 3)

По чётной стороне

Транспорт 

Железнодорожная станция

  Щербинка (1,2 км)

Остановки Московского общественного транспорта 

И другие. Также близко находится одноимённая остановка.

Галерея

Примечания 

Улицы Москвы, появившиеся в 2007 году